Plaats in Indonesië
 Taraman (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Taraman (Semendawai Suku III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra